titre original du film Londres après minuit
 London After Midnight (groupe), groupe rock